<table align=right>
<td>
 </td>
</table>
Siria este subdivizată în 14 guvernatorate (sau provincii) numite local muhāfazāt (singular: muhāfaza). 

Guvernoratele sunt ulterior împărțite în 60 de districte (manātiq singular: minṭaqa), care la rândul lor sunt ulterior divizate în subdistricte (nawāḥ singular: nāḥiya). Un nāḥiya este compus din sate, care costituie subdiviziunea administrativă inferioară.

Lista guvernoratelor

Referințe

Legături externe
 Guvernoratele Siriei pe Statoids.com